Melchior Wathelet, politico belga nato nel 1949
Melchior Wathelet, politico belga nato nel 1977 e figlio del succitato politico